Гран-прі Бахрейну 2017 (офіційно 2017 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автоперегони чемпіонату світу Формули-1, які пройшли 16 квітня  на Міжнародному автодромі Бахрейну в Сахірі, Бахрейн. Це третій етап чемпіонату світу і тринадцяте Гран-прі Бахрейну в історії.

Класифікація

Примітки

Перегони

Примітки 
  — Фернандо Алонсо вибув з гонки, але був класифікований, оскільки він пройшов 90% дистанції.
 — Стоффель Вандорн не вийшов на старт через проблеми з двигуном.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання

Офіційний вебсайт 
 Гонка на офіційному сайті Формули 1

Гран-прі Бахрейну
Звіти про Гран-прі сезону 2017 Формули-1
Квітень 2017